Узда́:
 Узда — головная часть сбруи лошади или осла, для управления при езде.
 Узда — город в Белоруссии.
 «Узда» — белорусский футбольный клуб из одноимённого города.
 Узда, в переносном смысле — то, что является сдерживающей, обуздывающей силой против чего-нибудь.

См. также 
  — лёгкая верховая узда или термин анатомии.
 Уздцы — ремень узды под мордой коня.
 Недоуздок — простая узда без удил, для привязывания лошади к стойлу.